Чемпионат Испании по футболу 1974/1975 — 44-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 16-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 745 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Валенсия» — «Гранада»  — 7:1 (32-й тур, 10 мая 1975 года)
 «Эспаньол» — «Валенсия»  — 5:3 (29-й тур, 27 апреля 1975 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Мурсия» — «Валенсия»  — 1:5 (17-й тур, 19 января 1975 года)
 «Мурсия» — «Сарагоса»  — 1:5 (29-й тур, 27 апреля 1975 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Валенсия» — «Гранада»  — 7:1 (32-й тур, 10 мая 1975 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1975
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1974 году
Спорт в Испании в 1975 году